Остерби (Рендсбург-Эккернфёрде) — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.
 Остерби (Шлезвиг-Фленсбург) — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.